Nokia Lumia 735 — смартфон, разработанный компанией Nokia, работающий под управлением операционной системы Windows Phone 8.1. Аппарат был анонсирован 4 сентября 2014 года на выставке IFA 2014 в Берлине.

Экран 
Смартфон имеет экран с диагональю 4,7 дюймов. Матрица выполнена по технологии OLED. Экран характеризуется повышенной чувствительностью и позволяет пользоваться смартфоном в том числе и в перчатках, защищён стеклом Gorilla Glass 3.

Технические характеристики 
 Процессор — четырёхъядерный Snapdragon 400 с частотой 1,2 ГГц
 Оперативная память составляет 1 ГБ, объём внутренней памяти равен 8 ГБ. Смартфон имеет отдельный слот для SD карты до 128 ГБ.
 Смартфон обладает основной камерой в 6,7 Мпикс и фронтальной камерой в 5 Мпикс.
 Съемный аккумулятор на 2200 mAh, встроенная беспроводная зарядка. Смартфон поддерживает индукционную зарядку по стандарту Qi.

Интересные факты 
 В марте 2016 года смартфон официально получил обновление до Windows 10 Mobile.
 В России Lumia 735 официально продавался только в магазинах МТС и n-store, тогда как Lumia 730 продавался у многих крупных ритейлеров.
 6 мая 2016 года Nokia Lumia 735 снят с продажи
 Windows 10 1607 — последняя официальная версия операционной системы для Lumia 735.

Примечания

Ссылки 
 Обзор Nokia Lumia 735: недорогой смартфон с беспроводной зарядкой hi-tech.mail.ru (28 октября 2014)

735